

Sigle 
 Rossiyskoye Kosmicheskoye Agenstvo – Agenzia Spaziale Russa

Codici 
 rka – codice ISO 639-3 della lingua kraol